Dorpspomp (Groessen)
 Dorpspomp (Hoeven)
 Dorpspomp (Soest)
 Dorpspomp (Stekene)

Zie ook
 Oude Pomp (Hillegom)